Geheim dossier: Odessa, een roman uit 1972 van Frederick Forsyth, originele Engelse titel: The Odessa File;
The Odessa File (film), een verfilming van de gelijknamige roman door regisseur Ronald Neame.